Португеса () — штат на северо-западе Венесуэлы.

Площадь — 15 200 км². Население — 876 496 человек (2011). Административный центр — город Гуанаре.

Муниципалитеты 
Штат Португеса делится на 14 муниципалитетов, которые в сумме состоят из 28 районов (parroquias)

Примечания 

Штаты Венесуэлы